Уда (Уди) — річка в Україні (Харківська область) і Росії (Бєлгородська область), права притока Сіверського Дінця
 Уди — село в Україні, Богодухівський район, Харківська область

Див. також 
 Уда
 Уді